La route départementale 98, ou RD 98, est située :
 dans le département des Yvelines, elle relie Saint-Germain-en-Laye aux Clayes-sous-Bois
 dans le département du Var :
 elle relie Toulon à Cogolin, reprenant l'ancienne RN 98, déclassée en 2006
 elle reliait jusqu'en 2006 Le Lavandou à Bormes-les-Mimosas par La Favière, cette liaison a été renumérotée RD 198

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes des Yvelines
 Routes du Var

098